«Душ полковника» (, 1902) — французский немой короткометражный художественный фильм Жоржа Мельеса.

Сюжет 
Полковник проводит построение прямо под лесами, на которых рабочие моют стен. Много мелких деталей — солдаты, полковник, рабочие.

Художественные особенности 
«…Речь идет, как и у других фирм, о маленьких анекдотических сценках, которые поставлены весьма несложно, темы заимствованы из юмористических журналов и календарей. Мы знаем всего лишь названия этих лент. Сохранилась фотография только одного инсценированного военного анекдота „Душ полковника“, снятого в 1901 году…» (Жорж Садуль)

В ролях

Примечания

См. также 
 Путешествие на Луну (фильм, 1902)
 Приключения Вильгельма Телля (фильм, 1898)
 Меломан (фильм)

Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии
Короткометражные фильмы Франции
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1902 года
Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Жоржа Мельеса
Фильмы Франции 1902 года